Tiki Viracocha ('Guden som inte går att lära känna') var en skapelsegud hos folket i Inkariket i Peru, möjligen också ett namn på det högsta väsendet.

Se även
 Viracocha
 Mytologi: Gud över gudar
 Inkafolkets mytologi

Referenser 

Gudar i inkafolkets mytologi
Skapargudar